Стёрджес () — английская фамилия. Известные носители:
 Стёрджес, Джок (род. 1947) — американский фотограф.
 Стёрджес, Джон (1910—1992) — американский кинорежиссёр.
 Стёрджес, Престон (1898—1959) — американский кинорежиссёр, сценарист, драматург.